Plaats in Indonesië
 Pagutan (Manyaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pagutan (Batukliang), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara